Хорошилов — російське прізвище.

 Хорошилов Володимир Олександрович (1911–1988) — командир авіаланки 48-го бомбардувального авіаційного полку 7-ї армії Північно-Західного фронту, старший лейтенант, Герой Радянського Союзу (1940).
 Хорошилов Кирило Володимирович (помер 2012 у віці 37) — журналіст і піарник, колишній голова Київської незалежної медіа-профспілки.

Російські прізвища